

Cinema 
 The Inheritance – film del 2007 diretto da Charles Henri Belleville
 The Inheritance – film del 2011 diretto da Robert O'Hara
 The Inheritance – film del 2013 diretto da Alison Flannery, Christine Flannery e Joan Flannery

Teatro 
 The Inheritance – opera teatrale di Matt López del 2018

Televisione 
 The Inheritance – film per la televisione del 1997

Videogiochi 
 The Inheritance: Panic in Las Vegas – videogioco del 1985 per molti home computer
 The Inheritance: Chaos in Scotland – videogioco del 1986 per Thomson MO/TO e Commodore 64

Pagine correlate 
 Inheritance